Гаврилково — населённые пункты в России.

Брянская область 
 Гаврилково — деревня в Навлинском районе.

Вологодская область 
 Гаврилково — деревня в Междуреченском районе.

Ивановская область 
 Гаврилково — деревня в Вичугском районе.
 Гаврилково — деревня в Родниковском районе.

Костромская область 
 Гаврилково — деревня в Галичском районе.
 Гаврилково — деревня в Мантуровском районе.

Московская область 
 Гаврилково — деревня в Дмитровском районе.
 Гаврилково — деревня в городском округе Красногорск.
 Гаврилково — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Новгородская область 
 Гаврилково — деревня в Волотовском районе.

Смоленская область 
 Гаврилково — деревня в Холм-Жирковском районе.

Татарстан 
 Гаврилково — деревня в Верхнеуслонском районе.

Тверская область 
 Гаврилково — деревня в Конаковском районе.
 Гаврилково — деревня в Лихославльском районе.
 Гаврилково — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область 
 Гаврилково — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Гаврилково — деревня в Переславском районе.
 Гаврилково — деревня в Пошехонском районе.
 Гаврилково — деревня в Ростовском районе.
 Гаврилково — деревня в Рыбинском районе.